Стоян Христов Мокрев е български духовник, униатски свещеник, сетне екзархийски.

Биография 
Стоян Мокрев е роден в Енидже Вардар, днес Яница, Гърция. Зет е на българския възрожденец поп Димо и е баща на учителя Григор Мокрев. 

В 1859 година поп Стоян приема унията. От 1868 година е свещеник в Кукуш. През 80-те години е униатски свещеник и секретар на епископ Нил Изворов. Служи в Ениджевардарската българска униатска община, като замества починалия си тъст поп Димо. По-късно, през 1888 година, преминава към православието в лоното на Българската екзархия.

Вижте също 
 Борис Мокрев

Бележки 

Родени в Енидже Вардар
Български духовници от Македония
Български католически духовници
Църква на съединените с Рим българи